Casalnuovo puede referirse a:
 Casalnuovo di Napoli, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania.
 Casalnuovo Monterotaro, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.